Тустань:

 Тустань — древнерусский оборонный комплекс, таможня и город-крепость, остатки которого находятся в Карпатских горах.
 Тустань — село в Галичском районе Ивано-Франковской области Украины.